DX steht für:
 Digital Radiography, siehe Digitales Röntgen
 Distant exchange in der Funktechnik („Austausch über große Entfernung“), siehe DXen
 DX-Format, ein Sensorformat der digitalen Spiegelreflexkameras von Nikon
 ein Bestandteil der Typbezeichnung eines Mikroprozessors der Firma Intel, der angibt, dass der Mikroprozessor eine integrierte Gleitkommaeinheit besitzt, siehe Liste der Mikroprozessoren von Intel
 DX-Kodierung, ein Strichcodesystem auf Filmpatronen mit Informationen für Kameracomputer und Fotolabors
 eine Echtzeit-Audio-Plug-in-Schnittstelle für Windows-Betriebssysteme
 Duplex (Nachrichtentechnik), eine Betriebsart in der Nachrichtentechnik
 Deutz-Fahr DX, eine Traktorenbaureihe der Firma Deutz-Fahr
 ein Präfix für DirectX-Komponenten
 Air Commerz (IATA-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Danish Air Transport (IATA-Code), dänische Fluggesellschaft
 Togo nach dem ICAO-Code
 römische Schreibweise für 510

DX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Shrewsbury
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo

 bezeichnet:
 ein Differential über/unter der x-Achse

DX oder Dx steht für:

 Deluxe (Marketing), vom französischen „de luxe“, was auf Deutsch „aus Luxus“ bedeutet und auf spezielle Qualität (meist von Produkten) verweist
 documenta X, Kurzform für die 10. documenta, Weltausstellung zeitgenössischer Kunst 1997 in Kassel
 D-Generation X, ein ehemaliges WWE-Wrestling-Stable
 eine nicht bestätigte Diagnose in der Medizin (in Kürzelform)

D.X steht für:
 Albatros D.X, deutsches Militär-Testflugzeug
 Fokker D.X, niederländisches Jagdflugzeug
 Pfalz D.X, deutsches Militärflugzeug der Pfalz-Flugzeugwerke
 Roland D.X, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft

D X steht für:
 Bayerische D X, königlich-bayerische Dampflok

Siehe auch:
 D10 (Begriffsklärung)

Abkürzung